Pterapherapteryx obscura är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1969. Pterapherapteryx obscura ingår i släktet Pterapherapteryx och familjen mätare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mätare
obscura